Hierba del burro puede referirse al nombre vulgar de cualquiera de las siguientes plantas:
 Ambrosia dumosa.
 Bouvardia ternifolia.
 Eupatorium petiolare.
 Salvia elegans.
 Salvia misella.